Copa América 1959 (Argentinië), het kampioenschap in het begin van het jaar 1959 
 Copa América 1959 (Ecuador), het kampioenschap in het eind van het jaar 1959 
Het Zuid-Amerikaans voetbalkampioenschap was de voorloper van de Copa América.